Geografia

 Bach – gmina w Austrii, w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Reutte
 Bach – miejscowość we Francji
 Bach an der Donau – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona

Osoby
 Rodzina Bachów – rodzina muzyków i kompozytorów działająca przez sześć pokoleń w Niemczech. Wywodzi się z niej ponad 50 muzyków, w tym co najmniej 22 wybitnych i znakomitych kompozytorów. 
 Johann Sebastian Bach  (1685–1750) – niemiecki kompozytor, najwybitniejszy przedstawiciel rodziny Bachów
 Maria Barbara Bach (1684–1720) – pierwsza żona Johanna Sebastiana Bacha
 Anna Magdalena Bach (1701–1760) – druga żona Johanna Sebastiana Bacha
 Pozostali przedstawiciele rodziny Bachów:
 Veit Bach (ok. 1550–1619)
 Johannes Bach (ok. 1550–1626)
 Christoph Bach (1613–1661)
 Johann Christoph Bach I (1642–1703)
 Johann Ambrosius Bach (1645–1695)
 Johann Nikolaus Bach (1669–1753)
 Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784)
 Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788)
 Johann Gottfried Bernhard Bach (1715–1739)
 Johann Christoph Friedrich Bach (1732–1795)
 Johann Christian Bach (1735–1782)
 Wilhelm Friedrich Ernst Bach (1759–1845)
 Johann David Bach (1778–1848)

Inne osoby o nazwisku Bach
 Aleksander von Bach (1813–1893) – austriacki polityk
 Aloys Bach (1770–1845) – niemiecki teolog
 Andreas Bach (ur. 1968) – niemiecki kolarz torowy i szosowy
 Andrzej von Bach – murator
 Annekathrin Bach (ur. 1979) – niemiecka aktorka
 Barbara Bach (ur. 1947) – amerykańska aktorka
 Carl Daniel Friedrich Bach (1756–1829) – niemiecki malarz barokowy, rysownik i rytownik
 Christian Friis Bach (ur. 1966) – duński polityk i ekonomista
 Christian Bach (ur. 1959) – argentyńsko-meksykańska aktorka
 Christian Bach (ur. 1979) – niemiecki kolarz torowy i szosowy
 Christoph Bach (ur. 1975) – niemiecki aktor
 Dirk Bach (1961–2012) – niemiecki aktor
 Edward Bach (1886–1936) – angielski lekarz
 Francisco Carlos Bach (ur. 1954) – brazylijski duchowny katolicki, biskup
 Georg Bach (ur. 1903–?) – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Georges Bach (ur. 1955) – luksemburski polityk i związkowiec
 Johann Sebastoan Bach (1748–1778) – niemiecki malarz i rysownik
 Johnny Bach (1924–2016) – amerykański koszykarz
 Karl Bach (1920–1993) – niemiecki szermierz
 Kristina Bach (ur. 1962) – niemiecka piosenkarka
 Ole-Marius Bach (ur. 1988) – norweski biegacz narciarski
 Pamela Bach (ur. 1963) – amerykańska aktorka
 René Bach (ur. 1990) – duński żużlowiec
 Richard Bach (ur. 1936) – amerykański pisarz
 Sebastian Bach (ur. 1968) – kanadyjski wokalista
 Thomas Bach (ur. 1953) – niemiecki szermierz i działacz sportowy
 Vivi Bach (1939–2013) – duńska aktorka, piosenkarka i pisarka

Inne
 B-A-C-H – motyw muzyczny oddający w notacji litery nazwiska
 (1814) Bach – planetoida